Kongebog kan referere til to bøger i Det gamle Testamente:
 Første Kongebog
 Anden Kongebog